Манефон может означать:
 Манефон  —  древнеегипетский историк и жрец.
Манефон (астролог) —  древнеегипетский эллинистический астролог, автор «Апотелесматики».
 Манефон (медик) — древнеегипетский эллинистический врач (см.: К TLG (Thesaurus Linguae Graecae) 0966, 0967).
.